Meakes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur de rugby australien
Frank Meakes (1917-1989), homme politique canadien en Saskatchewan
 (né en 1994), joueuse de rugby australienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme